Željevo (gmina Foča) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Željevo (gmina Svrljig) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig
 Željevo (miasto Trebinje) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje